Shimizu S-Pulse
Yoshisada Shimizu
Takashi Shimizu
2879 Shimizu
Kenta Shimizu
Norihisa Shimizu
Kohei Shimizu
Kaori Shimizu
Yuko Shimizu
Saki Shimizu
Megacidade Pirâmide Shimizu
Desambiguação